Grub este o denumire sau un termen cu mai multe semnificații:

Nume de familie
 Friedrich Grub (1833–1908), agronom
 Fritz Grub (1883–1962), politician
 Hermann Grub (n. 1939), arhitect
 Ludwig Grub (1930–2007), grafician, pictor și sculptor
 Valentine Grub, în jur de 1900, actriță
 Volker Grub (n. 1937), avocat

Nume de comune
 Grub, în cantonul Appenzell Extern (prescurtat AR) din Elveția
 Grub am Forst, în districtul Coburg din Bavaria
 Grub, în districtul Hildburghausen din Turingia

Localități
 Grub SG, sat din comuna Eggersriet din Cantonul St. Gallen din Elveția

Nume de cartiere
Numele a numeroase cartiere din diverse comune și orașe germane, în special din Bavaria
Numele a numeroase cartiere din diverse comune și orașe austriece

Clădiri
 Burg Grub – numele a mai multor castele
 Schloss Grub – numele a mai multor palate
 Sitz Grub, palat din orașul Pfarrkirchen din Bavaria

Diverse
 GRUB, de la Grand Unified Bootloader, software gratuit cu funcția de Boot Manager 
 Grub (Looksmart), proiect de motor de căutare în web, vezi Wikia